Voorhees – township della Contea di Camden, New Jersey
Voorhees –   census-designated place (CDP) nella contea di Somerset, New Jersey
Voorhees – gruppo musicale britannico
Lark Voorhies – attrice statunitense